Le qualificazioni del singolare  del Mercedes Cup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Marco Cecchinato (qualificato)
  Marsel İlhan (secondo turno)
  Gastão Elias (primo turno) 

  Mate Delić (qualificato)
  Louk Sorensen (ultimo turno, lucky loser) 
  Yann Marti (qualificato)
  Matthias Bachinger (primo turno)

Wildcard 

  Sebastian Buehler (primo turno)
  Jan Choinski (secondo turno)

  Yannick Hanfmann (secondo turno) 
  Isa Mammetgulyyev (primo turno)

Qualificati 

  Philipp Davydenko 
  Marco Cecchinato  

  Yann Marti 
  Mate Delić

Lucky loser 

  Louk Sorensen   

  Henri Laaksonen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2014
ATP World Tour 2014